Goblin — дебютный альбом американского рэпера Tyler, The Creator участника сообщества Odd Future. Релиз состоялся на лейбле  XL Recordings.

Список композиций

Участники записи 
 Left Brain
 Syd the Kyd
 Taco
 Frank Ocean
 Brian "Big Bass" Gardner

Чарты

Источники 

Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы Tyler, The Creator
Концептуальные альбомы
Альбомы XL Recordings